Mario Zurlini (1942) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo libero
 Umberto Zurlini (1922-1968) – politico italiano
 Valerio Zurlini (1926-1982) – regista e sceneggiatore italiano